Futbalový klub Spoje Bratislava byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v bratislavské městské části Podunajské Biskupice.

Založen byl v roce 1940 pod názvem ŠK Poštári Bratislava. V následujících letech se měnily několikrát samotné názvy klubu. Až v roce 1963 dostal klub konečný název Spoje Bratislava. Do roku 1972 hrával své zápasy na stadionu v Petržalce, od tohoto roku pak hrál své zápasy v Podunajských Biskupicích.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1940 – ŠK Poštári Bratislava (Športový klub Poštári Bratislava)
 1948 – ŠK ROH Poštári Bratislava (Športový klub ROH Poštári Bratislava)
 1949 – DŠO Sokol Poštári Bratislava (Dobrovoľná športová organizácia Sokol Poštári Bratislava)
 195? – DŠO Dynamo Bratislava (Dobrovoľná športová organizácia Dynamo Bratislava)
 1952 – TJ Dynamo-Spoj Bratislava (Telovýchovná jednota Dynamo-Spoj Bratislava)
 1963 – TJ Spoje Bratislava (Telovýchovná jednota Spoje Bratislava)
 1972 – fúze s BTJ Podunajské Biskupice ⇒ TJ Spoje Bratislava-Podunajské Biskupice (Telovýchovná jednota Spoje Bratislava-Podunajské Biskupice)
 199? – FK Spoje Bratislava (Futbalový klub Spoje Bratislava)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

TJ Spoje Bratislava-Podunajské Biskupice „B“ 

TJ Spoje Bratislava-Podunajské Biskupice „B“ byl rezervní tým bratislavských Spojů. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1984/85, kdy se v Divizi (tehdejší 4. nejvyšší soutěž) umístil na 13. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Historie – TJ Spoje Bratislava 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1940
Fotbal v Bratislavě
Sportovní kluby v Bratislavě
Podunajské Biskupice